Le terme définitions fait référence au :
 texte apocryphe par le pseudo-Platon, Définitions.
 pluriel du mot définition.